Municipio de Manfred puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Manfred (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.
 Municipio de Manfred (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.